No Love:

 No Love (сингл) — третий сингл Эминема с альбома Recovery.
 No Love (альбом) — второй альбом рэп-исполнителя Face.